Lysá kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lysá (berg i Tjeckien, Liberec), 
 Lysá (berg i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar